Das ITF Féminin Le Neubourg 80.000$+H 2021 war ein Tennisturnier für Damen in Le Neubourg. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2021 und fand vom 28. September bis 3. Oktober 2021 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das ITF Féminin Le Neubourg 80.000$+H 2021 fand am 26. und 27. September 2021 statt. Ausgespielt wurden acht Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.
Folgende Spielerinnen hatten sich für den Hauptbewerb qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2021
Tennisturnier in Le Neubourg